Antoni Rząsa (1919-1980) – rzeźbiarz
 Marcin Rząsa (ur. 1965) – rzeźbiarz, syn Antoniego
 Marek Rząsa (ur. 1957) – poseł, samorządowiec
 Michał Rząsa (1898-?) – żołnierz
 Tomasz Rząsa (ur. 1973) – piłkarz